La saison 2019-2020 de l'Espérance sportive de Tunis est la  consécutive du club dans l'élite qui permet au club de disputer la Ligue I ainsi que la coupe de Tunisie. Le club joue aussi sa  Ligue des champions de la CAF en commençant par la phase des poules en 2020.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif professionnel (2019-2020) 

|-

Matchs amicaux

Championnat de Tunisie 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=33%|

|}

Coupe de Tunisie

Supercoupe de Tunisie

Coupe arabe des clubs champions

Ligue des champions de la CAF

Coupe du monde des clubs

Supercoupe de la CAF

Notes et références 

2019
Tunis, Esperance